Bonfield – località dell'Ontario, Canada
Bonfield – villaggio dell'Illinois, Stati Uniti